Piston steht für:

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für die französische Ingenieursschule École Centrale Paris
 ein Blechblasinstrument, siehe Kornett (Instrument)
 Piston (Orgel), Fußdruckschalter zur Steuerung einer modernen Orgel
 Piston (Perkussionswaffe), Befestigungsvorrichtung für Zündhütchen bei Perkussionswaffen
 Pist.On, eine US-amerikanische Alternative-Metal-Band
 die englische Bezeichnung für Kolben (Technik)
 auch Ferrule; Spitze des Queueoberteils beim Billard. Sie ist zur Aufnahme der Pomeranze (*) / des Leders bestimmt. 
 Piston (Gymnodiniales) (auch als ‚Kolben‘ bezeichnet), subzelluläre Struktur (Organell) bei Dinoflagellaten der Ordnung Gymnodiniales, wie den Warnowiiden (Warnowiaceae) und polykrikoide Dinoflagellaten (Polykrikaceae).

Piston ist der Name folgender Personen:

 Piston (Bildhauer), griechischer Bildhauer zu Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Walter Piston (1894–1976), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Pistone